Robert Huber peut faire référence à :

Robert Huber (1937- ), biochimiste allemand,
 Robert Huber (1901–1995), ingénieur suisse,
  (1878–1946), tireur sportif finnois,
  (1922–2001), personnalité politique et du monde des affaires américaine,
  (1920- ), homme politique américain.